Гай Азіній Полліон, Гай Азі́ній Полліо́н (лат. Gaius Asinius Pollio; 76 р. до н. е. — 4 р. н. е.) — римський полководець, державний діяч, оратор, адвокат, письменник.
 Требеллій Полліон (IV ст. н. е.) — давньоримський історик часів Римської імперії.
 Марк Анній Геренній Полліон, Марк А́нній Гере́нній Полліо́н (лат. Marcus Annius Herennius Pollio; друга половина I століття) — політичний та державний діяч часів Римської імперії.
 Луцій Азіній Полліон Веррукоз, Лу́цій Азі́ній Полліо́н Верруко́з (лат. Lucio Asinio Polión Verrucoso; ? — після 81) — політичний, державний і військовий діяч Римської імперії.
 Тіт Помпоній Прокул Вітразій Полліон, Тіт Помпоній Прокул Вітразій Полліон (*Titus Pomponius Proculus Vitrasius Pollio, д/н —до 180) — державний та військовий діяч Римської імперії.

Див. також
 Гай Азіній Полліон (значення)